Шаму́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 105 км на захід від Діжона, 39 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 51 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 92,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шаму на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шаму на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна